Piotr du Terrail senior de Bayard – XVI-wieczny francuski dowódca wojskowy
 Hippolyte Bayard – francuski fotograf i pionier fotografii

Miejscowości w USA:
 Bayard – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Guthrie
 Bayard – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Morrill
 Bayard – miasto w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Grant
 Bayard – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Grant